Ранчо Нуево де Гвадалупе има више значења:

 Ранчо Нуево де Гвадалупе, Ел Урон (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево де Гвадалупе (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику